Jessica Lowndes
Marie Adelaide Belloc Lowndes

Localidades
Condado de Lowndes

Desambiguação